Syracuse bezeichnet:

 Syracuse (Programm), ein von der französischen Raumfahrtbehörde CNES betriebenes Programm für militärische Kommunikationssatelliten
 die Syracuse University, eine 1870 gegründete private Forschungsuniversität in Syracuse im US-Bundesstaat New York
 die Syracuse-Vermutung, eines der ungelösten Probleme der Mathematik
 Syracuse Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Syracuse (Satelliten), eine Serie militärischer französischer Kommunikationssatelliten

Syracuse ist der Name folgender Städte und Ortschaften:

 Syracuse (New York), eine Stadt im US-Bundesstaat New York
 Syracuse (Indiana), eine Ortschaft im Kosciusko County im US-Bundesstaat Indiana
 Syracuse (Kansas), eine Stadt im Hamilton County im US-Bundesstaat Kansas
 Syracuse (Missouri), eine Stadt im Morgan County im US-Bundesstaat Missouri
 Syracuse (Nebraska), eine Stadt im Otoe County im US-Bundesstaat Nebraska
 Syracuse (Ohio), eine Ortschaft im Meigs County im US-Bundesstaat Ohio
 Syracuse (South Carolina), eine Ortschaft im US-Bundesstaat South Carolina
 Syracuse (Utah), eine Stadt im Davis County im US-Bundesstaat Utah

 Syracuse (Grenada), Siedlung auf Grenada

Siehe auch: Syrakus, Stadt auf Sizilien, Italien